Copperhead is de Amerikaanse naam voor de Moccasinslang en kan verwijzen naar het volgende:

Copperheads, veelgebruikte bijnaam voor de Vredesdemocraten, Democraten in de Unie die zich tegen de Amerikaanse Burgeroorlog kantten.
Copperhead (Marvel Comics), een personage van Marvel Comics.
Copperhead (DC Comics), een personage van DC Comics.
Copperhead (band), een naam gebruikt door verschillende bands.
Dodge Copperhead, een auto.
Copperhead (munitie), een type munitie voor artillerie.